

Toponymie

() 
 Bassin de Chambly, élargissement de la rivière Richelieu ;
 Chambly, ville de Montérégie ;
 Chambly, ancien comté municipal ;
 Chambly-Est, localité de Montérégie ;
 Chambly, ancien district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867 ;
 Chambly, circonscription provinciale du Québec ;
 Chambly (1867-1935, 1967-2004), ancienne circonscription fédérale ;
 Chemin de Chambly, artère routière de Longueuil et de Montérégie ;
 Fort Chambly ;
 Chambly (désigné Kent jusqu'en 1829), district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ayant existé de 1792 à 1838.

Chambly, ancienne commune française du Jura, aujourd'hui intégrée à Doucier, voir Lac de Chambly ;
 Chambly, commune française de l'Oise.

Patronymie 
 Maison de Chambly
 Jacques de Chambly

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France